Arboleda ist der Name folgender Orte:
 La Arboleda (Ichilo), Ortschaft in der Provinz Ichilo, Bolivien 
 Arboleda (Nariño), Stadt in Kolumbien
 La Arboleda, Ort und ehemalige Bergbausiedlung im Baskenland, Spanien

Arboleda ist der Familienname folgender Personen:
 Carlos Armando Gruezo Arboleda, (* 1995), ecuadorianischer Fußballspieler, siehe Carlos Gruezo (Fußballspieler, 1995)
 Jairo Arboleda (* 1947), kolumbianischer Fußballspieler
 Manuel Arboleda (* 1979), kolumbianischer Fußballspieler
 Robert Arboleda (* 1991), ecuadorianischer Fußballspieler